Список песен Alice in Chains содержит около ста композиций, выпущенных группой с 1990 по 2018 годы.

Первые песни сиэтлской рок-группы Alice in Chains, основанной гитаристом Джерри Кантреллом, вышли в 1990 году после подписания контракта с лейблом Columbia Records. Alice in Chains дебютировали с мини-альбомом We Die Young (1990), содержащим три композиции, после чего выпустили полноформатную пластинку Facelift (1990). Широкую популярность коллективу принёс сингл «Man in the Box», который попал в ротацию на MTV в 1991 году. На волне интереса к гранжевой музыкальной сцене следующим хитом группы стала песня «Would?», написанная к фильму «Одиночки» и вошедшая во второй альбом группы Dirt (1992). Кроме этого, Alice in Chains стали одной из первых групп альтернативного рока, исполнявших акустические композиции, издав мини-альбомы Sap (1992) и Jar of Flies (1994), включавшие хиты «No Excuses» и «I Stay Away».

В середине 1990-х годов Alice in Chains оказались на грани распада из-за героиновой зависимости вокалиста Лейна Стейли. Группа не выступала более двух лет, после чего вернулась для акустического выступления MTV Unplugged (1996). После нескольких концертов Стейли окончательно отказался от гастролей. В 1999 году вышел бокс-сет Music Bank, содержавший две новые песни «Get Born Again» и «Died», несколько неопубликованных ранее композиций, а также демо-версии и концертные записи уже известных песен. В 2002 году Лейн Стейли умер от передозировки наркотиков и музыканты сосредоточились на собственных проектах.

В 2005 году бывшие участники Alice in Chains воссоединились для благотворительного концерта с приглашёнными вокалистами. В 2009 году вышел первый после длительного перерыва альбом Black Gives Way to Blue с новым солистом Уильямом Дювалем. В течение следующих десяти лет Alice in Chains выпустили ещё два студийных альбома — The Devil Put Dinosaurs Here (2013) и Rainier Fog (2018), — а также несколько синглов, занявших высокие места в американских рок-чартах.

Песни 
Данный список содержит песни Alice in Chains, официально опубликованые в составе альбомов и сборников. В него не входят неопубликованные песни группы из ранних демозаписей 1988—1989 годов, таких как The Treehouse Tapes («Bite the Bullet», «Chemical Addiction», «Fairy Tale Love Story» и другие), кавер-версии, попавшие на демозаписи или исполнявшиеся на концертах (например, «Suffragette City» Дэвида Боуи или «Taxi Driver» Hanoi Rocks), а также многочисленные концертные версии песен Alice in Chains, выпущенные на бутлегах.

Все версии песен (232) Только премьеры (95)
Все версии песен (232) Только премьеры (95)

Заглавные песни синглов выделены полужирным начертанием, например: «A Looking in View» 

demo — демо-версия;
live — концертная версия;
unplugged — акустическая версия;
remix — ремикс;
alt mix — альтернативная версия;
cover — кавер-версия.

Статистика

Примечания 
 Комментарии

 Источники

Литература 
 

Alice in Chains
A